Église Saint-Cyran peut faire référence à différentes églises.

Indre :
 Église Saint-Cyran, Le Blanc

Saint-Cyran